SMS Württemberg ist der Name folgender Schiffe:

* SMS Württemberg (1878)
 SMS Württemberg (1917)